

Patronyme 
 Maike Nollen (née en 1977), kayakiste allemande pratiquant la course en ligne.

Toponymes 
 Der Nollen (ou Nole), une colline du canton de Thurgau, en Suisse.
 Der Reissend Nollen, un sommet des Alpes uranaises, en Suisse.

Voir aussi 
 Oberaarnollen, un sommet des Alpes bernoises, en Suisse.